Клубы Национальной баскетбольной ассоциации в знак признания заслуг игроков или тренеров закрепляют за ними номера. В случае закрепления номера, его больше не используют в данной команде. Закреплённые номера обычно вывешиваются под потолком домашней арены команды. Некоторые клубы посвящают игровой номер своим болельщикам, дикторам или другим людям, внесшим большой вклад в развитие команды. Кроме номеров на флагах изображают количество побед (для тренеров), микрофоны (для дикторов), занимаемую должность, достижения, имена или просто инициалы.

Больше всего номеров закреплено в клубе «Бостон Селтикс» — 23. У команд «Шарлотт Бобкэтс», «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлис» и «Лос-Анджелес Клипперс» не закреплено ни одного номера. За Уилтом Чемберленом и Питом Маравичем закреплены номера в трёх клубах — в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия 76» и «Голден Стэйт Уорриорз» у Чемберлена и «Юта Джаз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Атланта Хокс» у Маравича. В двух разных командах закреплены номера Оскара Робертсона, Карим Абдул-Джаббара, Чарльза Баркли, Майкла Джордана, Клайда Дрекслера, Джулиуса Ирвинга, Боба Ленье, Эрла Монро, Нейта Термонда, Джерри Слоуна и Мозеса Мэлоуна. За Коби Брайантом закреплены два номера, под которыми он выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс» — 8 и 24. Номер 32 закреплялся чаще других — в девяти клубах, в восьми клубах закреплены номера 10 и 33.

Номер 6 начиная с сезона 2022/23 закреплён во всех клубах НБА за центровым «Бостон Селтикс» Биллом Расселлом. Игроки, уже использовавшие номер 6 на момент закрепления, могут продолжать играть под ним, однако новым игрокам он больше не присваивается.

Список номеров отсортирован по названиям клубов в алфавитном порядке. Внутри одной команды номера идут в порядке возрастания.

Список

Заметки 
  Лоскутофф попросил не закреплять его номер 18 и разрешил играть под этим номером игрокам «Селтикс». Вместо номера на его майке написано «LOSCY». Номер 18 впоследствии был закреплён в знак заслуг Коуэнса, который играл под этим номером.
  Джексон и Краус не имеют закреплённых номеров. У Джексона на баннере написано COACH и статистика побед/поражений. У Крауса «Jerry Krause. General Manager. Six N.B.A. Championships».
  Доусон не имеет закреплённого номера, однако майка с его инициалами висит под крышей.
  Номера подвешенные под крышей в честь «Миннеаполис Лейкерс». 6 игроков, введенных в баскетбольный Зал славы сыграли большую роль в успехах команды из Миннеаполиса. Кроме номера 22, который закреплён за Бэйлором и 34 номера, под которым никто больше не играет после ухода Шакила О’Нила, остальные номера используются. Для всех игроков из Миннеаполис Лейкерс вывешен один баннер, на котором написаны их имена.
  «Майами Хит» закрепили за квотербеком «Майами Долфинс» Дэном Марино номер 13, в знак уважения к его заслугам. Этот номер используется до сих пор.
  Хотя 33 номер был закреплён за Элвеном Адамсом, он разрешил Гранту Хиллу выступать под этим номером.
  На баннере Дэвидсона изображена его подпись и года когда он владел командой — 1974—2009.
  На баннере Макклоски написано «Jack McCloskey».
  На баннере Проски написано «Trainer».

Примечания

Ссылки 
Hanging From the Rafters

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА